Matthei est un patronyme porté notamment par :

 Evelyn Matthei (née en 1953), économiste et femme politique chilienne ;
 María Jesús Matthei (née en 1992), mannequin chilienne et Miss Univers Chili 2013.